Сергей Иванович Дядю́ша (26 сентября 1870, Хорол, Полтавская губерния — 23 мая 1933, Калиш) — генерал-майор русской армии, генерал-поручик армии Украинской народной республики (УНР).

Образование 
Из дворянской семьи. Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус (1887), Павловское военное училище (1889) и Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1900).

Служба в русской армии 
Служил во 2-й, затем в 35-й артиллерийских бригадах. С 1889 — подпоручик, с 1892 — поручик, с 1897 — штабс-капитан. С 1900 — капитан, состоял при Варшавском военном округе. В июле 1902 — октябре 1903 — старший адъютант штаба 1-й пехотной дивизии, в 1902—1903 проходил цензовое командование ротой в 81-м пехотном Апшеронском полку, в октябре 1903 — мае 1904 — старший адъютант штаба 1-й гренадёрской дивизии, в мае-ноябре 1904 — помощник старшего адъютанта штаба Московского военного округа. В 1904—1908 преподаватель Алексеевского военного училища. С 1904 — подполковник. В мае-сентябре 1908 проходил цензовое командование батальоном в 4-м гренадёрском Несвижском полку. В октябре 1908 — марте 1913 — штаб-офицер для поручений при штабе Гренадерского корпуса. С 1908 — полковник.

20 марта 1913 назначен начальником штаба 1-й гренадерской дивизии, с которой вступил в Первую мировую войну. Был награждён Георгиевским оружием

С 11 ноября 1914 — командир 2-го гренадёрского Ростовского полка. В июле 1915 был ранен. С января 1916 — начальник штаба 84-й пехотной дивизии, с апреля 1916 — генерал-майор. С марта 1917 — начальник штаба 4-го армейского корпуса. В январе-феврале 1918 — начальник штаба 6-й армии Румынского фронта.

Служба в украинской армии 
Вступил в армию Украинской народной республики (УНР), с 17 апреля 1918 — командир 1-го Волынского корпуса. Сохранил этот пост при правлении гетмана Павла Скоропадского. 24 сентября 1918 переаттестован из генерал-майоров в чин генерального хорунжего.

После начала восстания против гетмана сторонников УНР был зачислен в распоряжение штаба войск Директории (с 1 декабря 1918), но затем некоторое время жил в качестве частного лица в Житомире. С 27 января 1919 — инспектор пехоты армии УНР, с 7 апреля 1919 — генерал-квартирмейстер Холмской группы армии УНР. С 17 июня 1919 — генерал для поручений Главного управления Генерального штаба (ГУГШ) УНР, с 19 марта по 19 апреля 1920 — начальник ГУГШ УНР. 5 июня 1920 назначен и. о. 2-го генерал-квартирмейстера ГУГШ, утверждён в этой должности 3 июля того же года. С 12 февраля по 12 апреля 1921 — и. о. военного министра УНР. 3 августа 1921 произведён в генерал-поручики.

Впоследствии эмигрировал Польшу, где и скончался.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1905);
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1912);
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1914);
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1914);
 Георгиевское оружие (ВП 5.05.1915);
 Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (1917).

Ссылки

Литература 
 Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921): Наукове видання. — : Темпора, 2007. — 150 с. — ISBN 966-8201-26-4

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Русские эмигранты первой волны в Польше
Генерал-поручики (УНР)
Выпускники Павловского военного училища